Лив-Грете Шельбрейд (, выступала также под фамилиями Пуаре и Шельбрейд-Пуаре, род. 7 июля 1974 года, Берген) — норвежская биатлонистка, трёхкратный призёр Олимпийских игр и 8-кратная чемпионка мира.

26 марта 2006 года в возрасте 31 года, Лив-Грете Пуаре завершила свою спортивную карьеру.

Младшая сестра норвежской биатлонистки, чемпионки мира и призёра Олимпийских игр Анн-Элен Шельбрейд.

Лив-Грете завоевала три олимпийские медали и в сезоне 2003/04 выиграла общий зачёт Кубка мира по биатлону. Имея три чемпионских титула, завоёванных в 2000 и 2001 годах, она на чемпионате мира 2004 в немецком Оберхофе в качестве первой биатлонистки в истории выиграла четыре золотые медали одного чемпионата. Вместе супружеская пара Пуаре взяла 7 из 10 возможных золотых медалей чемпионата.

Была замужем с мая 2000 года за французским биатлонистом Рафаэлем Пуаре. После 13 лет совместной жизни приняли решение развестись. Имеют трёх дочерей:
 Эмма (род. 27 января 2003);
 Анна (род. 10 января 2007);
 Лена (род. 10 октября 2008).

Кубок мира 

НФ — стартовала в гонке, но не финишировала (или же отстала на круг и более от лидера).

н/д — нет данных о количестве очков/позиции в данном зачёте Кубка мира.

Ссылки 
 Профиль IBU

Биатлонисты Норвегии
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2002 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1998 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Чемпионы мира по биатлону
Победители Хольменколлена
Знаменосцы на зимних Олимпийских играх 2002 года